Universiteit van Malawi
Union Internationale de la Marionnette